Анаксагор може да се отнася за:

 Анаксагор, митичен цар на Аргос от 13 век пр.н.е.
 Анаксагор от Клазомена, древногръцки философ от 5 век пр.н.е.
 Анаксагор от Егина, скулптор от 5 век пр.н.е.
 Пиер Гаспар Шомет (18 век), си дава сам името Анаксагор

Други:
 (4180) Анаксагор, астероид
 Анаксагор (кратер), лунен кратер